Powódź w Korei Północnej (2011)
 Powódź w Korei Północnej (2012)